Карабаглар — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Карабаглар — село в Гёйчайском районе.
 Карабаглар — село в Кенгерлинском районе.
 Карабаглар — село в Самухском районе.
 Карабаглар — село в Шамкирском районе.

Иран 
 Карабаглар — село в остане Ардебиль.

Турция 
 Карабаглар — район в иле Измир.